Il singolare del torneo di tennis WTA South Carolina 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Elise Burgin che ha battuto in finale Tine Scheuer-Larsen 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Elise Burgin (campionessa)
 Sandra Cecchini (secondo turno)
 Susan Mascarin (quarti di finale)
 Debbie Spence (quarti di finale)

 Sabrina Goleš (primo turno)
 Catherine Tanvier (semifinali)
 Tine Scheuer-Larsen (finale)
 Laura Gildemeister (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA South Carolina 1986